Het WTA-tennistoernooi van Melbourne (officieel Phillip Island Trophy) van 2021 vond plaats van zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 februari 2021 in de Australische stad Melbourne. Het was een geïmpro­viseerde editie van het toernooi, in verband met de coronapandemie. Er werd gespeeld op de hardcourt­banen van Melbourne Park, tijdens de tweede week van het Australian Open in plaats van het vervallen juniorentoernooi.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloor meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

De ongeplaatste Darja Kasatkina uit Rusland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als dertiende geplaatste Tsjechische Marie Bouzková in drie sets. Het was Kasatkina's derde WTA-titel, de eerste sinds 2018. Zij won US$ 28.500 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Chan Hao-ching en Latisha Chan, bereikte de kwartfinale.

Het ongeplaatste duo Ankita Raina en Kamilla Rachimova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste Russische koppel Anna Blinkova en Anastasija Potapova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Indiase Raina had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Russin Rachimova geen.

Het Belgische duo Kirsten Flipkens en Greet Minnen was het zesde reekshoofd en kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloren evenwel hun openingspartij in de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

 Toernooischema ITF

Melbourne 2021 - 4
Melbourne - 4